Переде́лицы (Переде́лица) — исторический микрорайон в Левобережном округе города Липецка. Переделицы расположены в конце улицы Зои Космодемьянской.

Селение Переделицы появилось после Великой Отечественной войны. Здесь были построены несколько домов для рабочих. Позже Переделицы вошли в черту города Липецка и стали его районом.

Сегодня память о Переделицах остается в названии автобусной остановки (автобусы №№ 34 и 40, маршрутки № 343, 407) и Передельческой улицы.

Левобережный округ Липецка
Микрорайоны Липецка